— японская visual kei рок-группа. Группа была образована в 10 марта 2002 года, и сотрудничала с известной компанией PS Company, которая работала с такими музыкальными коллективами, как Miyavi, alice nine., Kra и Kagrra,. В данный момент, группа работает с лейблом Sony Music Records. Группа известна постоянными экспериментами с музыкальными направлениями. На данный момент в своем творчестве the GazettE используют сплав метала, фанка и японской популярной музыки.

Биография 
10 марта 2002 года исполнители Уруха, Рэйта (оба из групп Karasu, Ma’die Kussë, L’ie:Chris, и Kar+te=zyAnose), Руки (из Mikoto, Ma’die Kussë, L’ie:Chris и Kar+te=zyAnose), Аой (бывший гитарист Mervilles и Artia), и Юнэ (бывший ударник La’DeathtopiA, Mervilles, Artia и Vall’na racill) образовали группу Gazette.

2002—2003 
Первым лейблом коллектива была компания Matina. В апреле 2002 года они выпустили свой первый сингл — «Wakaremichi», и две видеозаписи, изданные через два месяца вторым тиражом. В августе и сентябре были выпущены два сингла и VHS. Gazette сдали свой  в октябре 2002 года. В начале 2003 года Юнэ решил покинуть группу. Его заменил Кай, бывший ударник Mareydi†Creia. В марте 2003 года был заключён контракт с лейблом PS Company.

В мае Gazette выпустили первый мини-альбом, Cockayne Soup, и начали своё первое турне — с группой Hanamuke. В свободное от тура время они сделали две песни вместе с Hanamuke. Следующий тур был вместе с группой Vidoll. Музыкальный журнал Cure выпустил номер с Vidoll и Gazette на обложке.

2004—2005 
28 декабря группа выступила на Beauti-fool’s Fest '03. Концерт был организован музыкальным журналом Fool’s Mate. Кроме Gazette, на нём выступали Kra, lab., Gullet, Pink Halleluja, deadman, Miyavi, D’espairsRay, Daigo Stardust, Merry и MUCC. 16 января 2004 года у Gazette состоялся первый сольный концерт, который был записан и позже выпущен на DVD как Tokyo saihan ~JUDGMENT DAY~ 2004.1.16 SHIBUYA-AX LIVE. 30 марта 2004 года коллектив выпустил мини-альбом MADARA, который занял вторую строчку чарта Oricon. 25 августа был выпущен DVD концерта Heisei Banka, записанного 23 апреля.

В мае они издали DVD MADARA, который содержал 6 видеороликов и документальную запись о процессе создания мини-альбома MADARA. В течение сентября и октября Gazette гастролировали с другими группами лейбла PS Company — Kra и bis (bis позже ушли из PS Company и присоединились к Free-Will).

13 октября 2004 года группа выпустила Disorder, свой первый полноценный альбом, который поднял их до 5 строки ежедневного чарта Oricon.

В августе 2005 года Gazette выпустили мини-альбом Gama и, несколько позже, макси-сингл «Cassis». Выход последнего сопровождала смена названия группы с Gazette на the GazettE (вокалист Руки связывает это с чисто эстетическими причинами).

2006—2007 
Их второй полноценный альбом, NIL, был выпущен 8 февраля 2006 года, в двух видах — «первый выпуск» и «обычный выпуск». Композиция Taion посвящена памяти Дзюнко Фуруты — японской школьницы, зверски убитой в январе 1989 года.Однако эта информация не подтвердилась. В интервью Руки упомянул об этом инциденте, но добавил, что песня все же о неспособности сбежать от чего-то. Инцидент был лишь частью вдохновения. В феврале 2006 года the GazettE начали тур Nameless Liberty Six Guns Tour.

Gazette провела первые 2 концерта вне Азии в июле 2006 года. Они выступили в концертном зале Beethovenhalle, в немецком городе Бонн, перед примерно восемью сотнями зрителей. Концерт был приурочен к немецкому фестивалю аниме и манги AnimagiC.

В октябре и ноябре были выпущены два сингла — «REGRET» и «Filth in the Beauty», причем последний попал на 5-ю строку чарта Oricon

Decomposition Beauty Tour проходил с 28 ноября по 24 декабря 2006 года. Он начался в Саппоро и закончился в Осаке. Новый сингл «Hyena» был выпущен 7 февраля того же года.

the GazettE выпустили новый альбом, Stacked Rubbish, 4 июля 2007, в двух версиях: издание с DVD, и обычное издание. Вместе с выпуском CD у группы начался тур [STACKED RUBBISH] Pulse Wriggling to Black, который проходил с 15 июля по 9 сентября. Песня Chizuru с их будущего альбома STACKED RUBBISH была использована как саундтрек к корейскому фильму ужасов APT.

2008 — сотрудничество с GemCerey и сингл LEECH 
В конце 2007 года стало известно, что группа представляет свою коллекцию ювелирных изделий совместно с компанией GemCerey. В начале 2008 года реклама этих изделий появилась на телевидении. Для рекламой компании была использована песня «Guren». Одноименный сингл вышел 13 февраля 2008 года.

В августе 2008 года the GazettE провели концерт «GAZEROCK FESTIVAL IN SUMMER 08 BURST INTO A BLAZE», для своего официального фан-клуба, который собрал 15 000 человек в развлекательном парке Фудзикю.

Через два месяца the GazettE дали эксклюзивный концерт только для участников фан-клуба в Shibuya AX в рамках тура ‘HERESY PRESENTS STANDING LIVE TOUR 08 FROM THE DISTORTED CITY'. Одновременно велась подготовка к выпуску сингла LEECH.

Следует отметить, что 2008 год прошел для группы под знаком сингла LEECH. Сами участники признавались, что уделили огромное внимание одноименному клипу, в частности, Руки и Уруха отмечали, что в это видео отличается выражением чувств с помощью компьютерной графики.

2009 — DIM 

2009 год был очень насыщен событиями для the GazettE. Спустя всего лишь три дня после Нового Года группа приняла участие в большом концерте Peace & Smile Carnival. Этот концерт собрал всех подопечных PS Company. Выступление группы в рамках этого концерта проходило в традиционной японской одежде — хакама. По признанию самих участников, это доставляло им большие трудности во время игры. К тому же, существовал строгий временной лимит — всего 30 минут, что для такой группы как the GazettE — это очень короткий временной интервал.

Первое сольное выступление группы состоялось 10 марта 2009 года. Местом проведения стал Международный Конгресс-Комплекс Makuhari Messe, павильон 9.10.
15 июля 2009 года the GazettE выпустили альбом DIM, а 19 июля приняли участие в телевизионной передаче Ameba Studio, которая транслировалась в онлайн-режиме. 400 поклонников смогли встретиться с группой непосредственно в студии.
В поддержку этого альбома the GazettE провели тур «The GazettE TOUR 2009 ~DIM SCENE~», который стартовал 18 июля 2009 года в Toda City Culture Hall. Двухмесячный тур завершился концертом в Saitama Super Arena, собравшим 20 000 поклонников Gaze-рока под одной крышей.
24 декабря 2009 года в Tokyo Big Sight East Exhibition Hall состоялся ещё один концерт группы — live09 A HYMN OF THE CRUCIFIXION.

2010 — тур THE NAMELESS LIBERTY SIX BULLETS и концерт в Tokyo Dome 
В июле 2010 года начался тур The Nameless Liberty Six Bullets. Вскоре группа также объявила, что перейдет с лейбла King Records на Sony Music Records. «Shiver» является первым синглом с новым лейблом Sony Music Records, и также он был выбран как опенинг для аниме «Black Butler».

Позже ребята объявили о скором выходе двух новых синглов «Red» и «Pledge», а также было объявлено, что финал тура Nameless Liberty Six Bullets будет проводиться в Токио Доум.

2011 — альбом TOXIC и тур VENOMOUS CELL 
23 марта 2011 года the GazettE выпустили сборник под названием «Traces Best of 2005-2009» и DVD с финалом Nameless Liberty Six Bullets в Tokyo Dome, который прошел 26 декабря 2010 года и собрал под крышей стадиона более 50 тысяч поклонников.
В связи с катастрофой в Японии группа отложила эти релизы до 6 апреля.

25 мая 2011 года был выпущен сингл «VORTEX».

13 и 14 августа группа приняла участие в летнем фестивале Summer Sonic 2011 в Токио и Осаке. 18 сентября этого же года, the GazettE выступили на Inazuma Rock Festival 2011.
Также группа объявила о выходе нового сингла «Remember the Urge», дата релиза которого была назначена на 31 августа, о выходе нового альбома «TOXIC» 5 октября, и о туре Venomous Cell, который начался 10 октября. Финал тура состоялся в Yokohama Arena 14 января 2012 под названием Tour11-12 Venomous Cell -the Finale- Omega.

2012 — десятилетие группы, альбом DIVISION и тур GROAN OF DIPLOSOMIA 
В финале тура Venomous Cell группа объявила, что концерт в честь их десятилетия 10th Anniversary -THE DECADE- состоится 10 марта 2012 года в Makuhari Messe.
Вскоре стало известно о выходе нового альбома под названием «DIVISION» и о туре Groan Of Diplosomia.

Альбом вышел 29 августа в Японии и 1 октября в Великобритании и Европе. Первая часть тура началась 8 октября 2012 года в Yokosuka Arts Theatre и завершилась 29 ноября в NHK Hall. Вторая часть тура началась 2 февраля 2013 года и завершилась финалом MELT 10 марта в Сайтама Супер Арена.

2013 — альбом BEAUTIFUL DEFORMITY и тур MAGNIFICENT MALFORMED BOX 
После заключительного концерта в честь своего 11-летия, ребята объявили о своих планах на 2013 год.
26 июня вышел DVD с записью финала MELT. 21 августа группа выпустила новый сингл под названием «FADELESS», и выпустит новый альбом под названием «BEAUTIFUL DEFORMITY» в октябре.

Тур в поддержку альбома LIVE TOUR 13［BEAUTIFUL DEFORMITY］MAGNIFICENT MALFORMED BOX начался 2 ноября и закончится 28 декабря.
Также с 6 по 29 сентября 2013 года группа провела мировой тур, в рамках которого даст концерты в Мексике, Чили, Аргентине, Бразилии, Финляндии и по два концерта в Германии и Франции.
3 августа 2013 года the GazettE выступили на Российском фестивале Kubana, который прошел уже в пятый раз в Анапе на Чёрном море. Мероприятие прошло с 1 августа по 7 и были представлены такие международные звезды, как Scooter (не смогли выступить ввиду болезни солиста), Guano Apes, Bullet For My Valentine, System Of A Down и многие другие.
Для the GazettE это было первым выступлением в России.

2015 — альбом Dogma 
26 августа the GazettE выпустили альбом, получивший название «DOGMA». Пластинка вышла в рамках проекта «PROJECT:DARK AGE».

Альбом получил 14 треков и поступил в продажу в трёх версиях. Ограниченная получила два бонусных DVD с клипами на заглавный трек и «Deux», а также видео с текстом на «OMINOUS», плюс документальные съёмки с 13-летия, мейкинг «DOGMA», несколько трейлеров, 80-страничный фотобук и 64-страничный буклет с объяснениями всех песен, фотографиями, интервью, информацией о проекте «PROJECT:DARK AGE» и историей DOGMA.

5 сентября стартует вторая часть того же проекта — концертный тур «DOGMATIC -UN-», включающий в общей сложности 22 выступления по всей Японии. C конца 2015 по начало 2016 года прошёл второй тур группы «DOGMATIC -DUE-». Начиная с 1 декабря и до 24 января музыканты дали ещё 20 концертов.

2018 — альбом Ninth 
В 2018 году the GazettE анонсировали свой девятый студийный альбом «Ninth», выход которого был запланирован на 13 июня 2018 года. В честь 16-летия группы 10 марта на официальном сайте был опубликован клип на заглавный трек альбома — "Falling". После своего выхода альбом занял лидирующую позицию в рок чартах iTunes в Беларуси, Финляндии, Франции, Венгрии, Польше, Турции и Швеции, и также вошёл в десятку лучших в Болгарии, Германии, Италии, Нидерландах, Португалии, России, Словакии и Испании.

Награды 
3 октября 2011 года the GazettE были награждены премией «The Most Requested Artist 2010» («Наиболее востребованный артист 2010») от J-Melo Awards 2011. 24 февраля 2013 года они получили вторую награду «The Most Requested Artist 2012» от J-Melo Awards 2012.

Основной состав 
 , настоящее имя . Родился 1 февраля 1982 года в префектуре Канагава. Позиция в группе — вокалист.
 , настоящее имя . Родился 9 июня 1981 года в префектуре Канагава, в городе Сагамихара. Позиция в группе — соло-гитарист.
 , настоящее имя . Родился 20 января 1979 года в префектуре Миэ. Позиция в группе — ритм-гитарист.
 , настоящее имя . Родился 27 мая 1981 года в префектуре Канагава в городе Сагамихара. Позиция в группе — бас-гитарист.
 , настоящее имя . Родился 28 октября 1981 года в префектуре Токусима. Позиция в группе — лидер и барабанщик.

Бывшие участники  
 . Родился 7 февраля 1979 года. С января 2002 по январь 2003 года был в группе барабанщиком. Умер в декабре 2022 года (по некоторым данным в январе 2023).

Дискография

Альбомы

Синглы 
 «Wakaremichi» (別れ道) (20 апреля, 2002)
 «Kichiku Kyoushi (32sai Dokushin) no Nousatsu Kouza» (鬼畜教師(32才独身)の悩殺講座) (30 августа, 2002)
 «Gozen 0-ji no Trauma Radio» (午前0時のとらうまラヂヲ) (1 ноября, 2002)
 «Zakurogata no Yuuutsu» (28 июля, 2004)
 «Zetsu» (28 июля, 2004)
 «Miseinen» (28 июля, 2004)
 «Reila» (9 марта, 2005)
 «Dainippon Itangeishateki…» (23 ноября, 2005)
 «Cassis» (6 декабря, 2005)
 «Regret» (25 октября, 2006)
 «Filth in the Beauty» (1 ноября, 2006)
 «Hyena» (7 февраля, 2007)
 «Guren» (紅蓮) (13 февраля, 2008)
 «Leech» (12 ноября, 2008)
 «Distress and Coma» (25 марта, 2009)
 «Before I Decay» (7 октября, 2009)
 «SHIVER» (21 июля, 2010)
 «RED» (22 сентября, 2010)
 «PLEDGE» (15 декабря, 2010)
 «VORTEX» (25 мая, 2011)
 «REMEMBER THE URGE» (31 августа, 2011)
 «Fadeless» (21 августа, 2013)
 «Ugly» (18 ноября, 2015)
 «Undying» (27 апреля, 2016)
 «Blinding Hope» (10 марта, 2021)

Концертные записи и другие релизы 
 «Yougenkyou»(妖幻鏡moon) (25 декабря, 2002, Eternal)
 «Kaleidoscope» (1 мая, 2003, PS Company)
 «Hanamuke & Gazette live»(男尻ツアーファイナル) (6 мая, 2003, PS Company)
 «Jyuyon sai no naifu» / 14 sai no knife(十四歳のナイフ) (11 сентября, 2004, PS Company)
 «Chigire»(チギレ) (Август 2005, PS Company)
 «Kare uta»(枯詩) (20 октября, 2005, PS Company)

Примечания

Ссылки 
 
 musicJAPANplus
 DISORDER Russia — Первый русский фан-сайт о the GazettE
 the GazettE Russian Forum — Форум Российского Фан-клуба

Рок-группы Японии
Visual kei
Хеви-метал-группы Японии
Метал-группы Японии
Трэш-метал-группы Японии
Группы альтернативного метала Японии
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2002 году
Хард-рок-группы Японии